Black kan henvise til:

Steder 
 jorden
 Black, Alabama, en by, USA
 Black, Illinois, et kommunefri område, USA
 Black, Missouri, et kommunefri område, USA
 Black, West Virginia, et kommunefri område, USA
 Black Glacier, Victoria Land, Antarktis

 månen
 Black (månekrater) – månekrater opkaldt efter Joseph Black

Musik 
 Black (band) – britisk musikprojekt
 Black (ep) – norsk ep af Anders Odden

Film 
 Black (film fra 2005) – indisk film af Raja Chanda

Andet 
 Black (computerspil) – et computerspil